Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades 7–21 november 1999 i Filippinerna. Kina vann turneringen för sjunde gången i rad, genom att finalslå Taiwan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar

1999 i Filippinerna
Fotbollsåret 1999
Fotboll i Filippinerna
1999
Sportevenemang i Filippinerna